Emory peut faire référence à :
 Université Emory, située à Atlanta dans le comté de DeKalb en Géorgie aux États-Unis,
 Emory, une localité de Virgine,
 Emory, une localité du Texas,
 L'Emory, un cours d'eau du Tennessee.